Ein Vordach meint

 einen baulichen Vorsprung über einer Fassadenöffnung, eine Verdachung oder
 ein an ein Bauwerk oder eine Felswand angebautes Dach, in der Art eines Unterstands.